Asio, een softwarebibliotheek
 Audio Stream Input/Output, een protocol voor aansturing van audio-hardware